Ivato – comune del distretto di Ambositra, Madagascar
Ivato – comune del distretto di Analamanga, Madagascar
Ivato – comune del distretto di Vohipeno, Madagascar
Ivato – comune del distretto di Vondrozo, Madagascar